Национальный гимн Королевства Югославии был создан в декабре 1918 года. Он состоит из гимнов трёх частей королевства: Сербии, Хорватии и Словении.

Он содержит 4 куплета, первый и последний написаны на сербском языке заимствованы из гимна «Боже Правде» (Боже справедливый), второй куплет на хорватском языке — из гимна «Lijepa naša domovino», и третий на словенском языке — из гимна «Naprej zastava slave».

В 1945 году гимн был заменен на Гей, Славяне (), поскольку старый имел слишком много отсылок на монархию.

Текст

Официальный 

¹Четвёртый параграф де-факто написан на сербском, но также он может исполняться и на сербскохорватском, хорватском, и на словенском языке.

Боже правде 
Боже правде, ти што спасе
од пропасти досад нас,
чуј и одсад наше гласе
и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани
будућности српске брод,
Боже спаси Боже храни,
српске земље, српски род!

Сложи српску браћу драгу
на свак' дичан славан рад,
слога биће пораз врагу
а најјачи српству град.

Нек' на српској блиста грани
братске слоге златан плод,
Боже спаси, Боже храни,
српске земље, српски род!

Нек' на српско ведро чело
твог не падне гнева гром,
благослови Србу село
поље, њиву, град и дом!

Кад наступе борбе дани
к' победи му води ход,
Боже спаси, Боже храни,
српске земље, српски род!

Из мрачнога сину гроба
српске славе нови сјај,
настало је ново доба,
нову срећу, Боже дај!

Отаџбину српску брани³
пет вековне борбе плод,
Боже спаси, Боже храни,
моли ти се српски род!

Lijepa naša domovino 
Lijepa naša domovino, 
Oj junačka zemljo mila, 
Stare slave djedovino, 
Da bi vazda sretna bila! 

Mila, kano si nam slavna, 
Mila si nam ti jedina. 
Mila, kuda si nam ravna, 
Mila, kuda si planina! 

Teci Dravo, Savo teci, 
Nit' ti Dunav silu gubi, 
Sinje more svijetu reci, 
Da svoj narod Hrvat ljubi. 

Dok mu njive sunce grije, 
Dok mu hrašće bura vije, 
Dok mu mrtve grobak krije, 
Dok mu živo srce bije!

Naprej zastava slave 
||: Naprej zastava Slave,
na boj junaška kri
za blagor očetnjave
naj puška govori! :||

||: Z orožjem in desnico,
nesimo vragu grom,
zapisat v kri pravico,
ki terja jo naš dom. :||

Naprej zastava Slave,
na boj junaška kri,
za blagor očetnjave
naj puška govori!

Draga mati je prosila,
roke okol vrata vila,
je plakala moja mila,
tu ostani ljubi moj!

||: Zbogom mati, ljuba zdrava,
mati mi je očetnjava,
ljuba moja čast in slava,
hajdmo, hajdmo, zanjo v boj! :||

Naprej zastava Slave,
na boj junaška kri,
za blagor očetnjave
naj puška govori!

Naprej, naprej!

м. также 
 Славяне
 Югославия

Источники 

Югославия
Государственные символы Югославии
Песни 1918 года